Скви́рська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Сквирська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Сквирська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці